Хонфи:

Фамилия 
 Хонфи, Каролина (1933—2010) — венгерская шахматистка, международный мастер среди женщин (1969).
 Хонфи, Карой (1930—1996) — венгерский шахматист, почётный гроссмейстер (1996).